Krasnopol (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Podlachië, in powiat Sejneński
 Krasnopol (Podlachië), een dorp in het Poolse woiwodschap Podlachië, in het district Sejneński